Богдан Боянов Мирчев е български германист, дипломат, университетски преподавател.

Биография 
Роден е на 20 август 1943 година в София, в семейството на журналиста и деец на ВМРО Боян Мирчев. Завършва немска филология с английска филология в Софийския университет.

Мирчев преподава в Софийския университет, като води курсове по история на немскоезичната литература и култура и странознание. В 1988 година става доцент, в 2009 година – професор. Гостува в университетите в Страсбург и Фрайбург. В 1999 – 2003 година ръководи катедратата „Германистика и скандинавистика“.

Автор е на научни изследвания и публикации по теми от история и критика на немско-езичната литература, културна история и културна рецепция, странознание.

В 1994 година Мирчев е първи секретар по въпросите на културата и пресаташе в посолството на Република България в Берн, Швейцария. От 1997 до 1999 година е генерален консул в Мюнхен, Германия. Като дипломат Мирчев превежда „Теория на епичния театър“ на Бертолд Брехт, пише всяка седмица една страница в швейцарския вестник „Бунд“, свързана с културния живот в България.

Родословие

Бележки 

Български учени от Македония
Родени в София
Преподаватели в Софийския университет
Български дипломати от Македония
Консули на България
Български преводачи на немскоезична литература
По произход от Прилеп